Hokej na travi na OI 1936.‎, sastavi momčadi.

Članak sadrži potvrđene sastave djevojčadi koje su sudjelovale na Olimpijskim igrama na turniru u hokeju na travi 1936. godine. održanom u Berlinu u Njemačkoj.

Kratice: 
Odigrao ut. na turniru
Postigao pogodaka na turniru
Nastupi za repr.=NZR
VR=vratar
B= obrana 
S= srednji, vezni red 
N= napad

Afganistan 
U afganistanskom sastavu je bilo 18 igrača. Imena petorice igrača nisu poznata. 
Afganistan je postigao ukupno 7 pogodaka. Poznato je ime samo jednog strijelca.

Glavni trener:

Belgija
U belgijskom sastavu je bilo 22 igrača. Imena šestorice igrača nisu poznata. 

Glavni trener:

Danska
U danskom sastavu je bilo 17 igrača.  

Glavni trener:

Francuska
U francuskom sastavu je bilo 22 igrača. Imena četvorice igrača nisu poznata. 
Francuska momčad je postigla ukupno 7 pogodaka. Poznata su imena šestorice strijelaca.

Glavni trener:

Njemačka
Za njemački sastav je susrete igralo 22 igrača.

Glavni trener:

Mađarska
U mađarskom sastavu je bio 21 igrač. Imena šestorice igrača nisu poznata. 

Glavni trener:

Brit. Indija
U indijskom sastavu je bilo 22 igrača. Imena trojice igrača nisu poznata. 

Glavni trener:

Japan
U japanskom sastavu je bilo 15 igrača. Imena četvorice igrača nisu poznata. 

Glavni trener:

Nizozemska
U nizozemskom sastavu je bilo 18 igrača. Imena šestorice igrača nisu poznata. 

Glavni trener:

Švicarska
U švicarskom sastavu je bilo 22 igrača. Imena devetorice igrača nisu poznata. 
Švicarski sastav je postigao ukupno tri pogotka. Poznata su imena samo dvojice strijelaca.

Glavni trener:

SAD
U američkom sastavu je bilo 15 igrača. 

Glavni trener:  Frank Kavanaugh kao trener i Leonard O'Brien kao menedžer za igru

Literatura 
 Olimpijsko izvješće
  
 Sports-reference 

Športovi na OI 1936.
Hokej na travi na Olimpijskim igrama
Međunarodna natjecanja u hokeju na travi u Njemačkoj